Gelmini ist der Name folgender Personen:

 Caspar de Gelmini (* 1980), deutsch-italienischer Komponist
 Erika von Gelmini, geb. Schmid (* 14. April 1910 in Freiburg im Breisgau; † 23. Dezember 1991 ebenda), war eine deutsche Grafikerin und Malerin
 Florian de Gelmini (* 1976), deutsch-italienischer Komponist von Filmmusik
 Hortense von Gelmini (* 1947), deutsche Musikerin, Dirigentin, Malerin und Schriftstellerin
 Mariastella Gelmini (* 1973), italienische Politikerin

Siehe auch:
 Gelmini von Kreutzhof, italienisch de Gelmini, Name eines Südtiroler Adelsgeschlechts